Kosinow () – rosyjskie nazwisko oraz toponimy w Rosji

Osoby 
 Artiom Wiktorowicz Kosinow (ur. 1986) – kazachski biegacz, mistrz Azji 2011 (3000 m)
 Oleksandr Pawłowicz Kosinow (1936–2005) – radziecki i ukraiński reżyser filmów dokumentalnych

Miejscowości 
 Kosinow – chutor w Republice Adygei
 Kosinow – chutor w rejonie obojańskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Kosinowa – żeńska forma nazwiska
 Kosinowo – polskie wsie

Strony ujednoznaczniające